Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Osiecki – polski projektant mody
 Jan Wojciech Osiecki – polski inżynier mechanik
 Julian Osiecki – polski polityk i samorządowiec
 Maciej Osiecki – polski fotograf
 Piotr Osiecki – polski rugbysta i samorządowiec
 Stanisław Osiecki – polski polityk
 Stefan Osiecki – polski architekt i wspinacz
 Teofil Osiecki – polski uczestnik walk narodowowyzwoleńczych w XIX wieku
 Tomasz Osiecki – polski muzyk
 Wiktor Osiecki – polski pianista i kompozytor
 Wiktor Osiecki – polski nauczyciel i działacz społeczny

Zobacz też 
 Osiecka